Albert Mercier peut faire référence à :
 Albert Mercier (1884-?), joueur de football ;
 Albert Mercier (1892-1976), professeur et résistant français.